

Emilia-Romagna 
 Provincia di Modena
 Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo – Ospitale, frazione di Fanano

Friuli-Venezia Giulia 
 Provincia di Udine 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo – Ariis, frazione di Rivignano Teor

Lombardia 
 Provincia di Bergamo
 Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo – Averara
 Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo – Cirano, frazione di Gandino
 Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo – Piazzatorre
 Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo – Sedrina
 Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo – Villongo

Trentino-Alto Adige 
 Provincia autonoma di Bolzano
 Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo – Maranza, frazione di Rio di Pusteria
 Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo – Rablà, frazione di Parcines
 Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo – Riobianco, frazione di Valle Aurina
 Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo – San Giacomo, frazione di, frazione di Val di Vizze